St Cuthbert’s Parish Church ist der Name folgender Kirchengebäude:

 St Cuthbert’s Parish Church (Lockerbie), Dumfries and Galloway
 St Cuthbert’s Parish Church (Melrose), Scottish Borders
 St Cuthbert’s Parish Church (Prestwick), South Ayrshire
 St Cuthbert’s Parish Church (Saltcoats), North Ayrshire